Scânteia - periódico extinto
 Scânteia (Iași) -  comuna no distrito de Iași.
 Scânteia (Ialomița) -  comuna no distrito de Ialomița. 
 Scânteia - vilarejo na comuna de Jariștea, distrito de Vrancea.